SEHA liga 2014./15. bila je četvrto izdanje regionalne rukometne SEHA lige. Zbog sponzorskih razloga, ovogodišnja sezona liga naziva se Gazprom South Stream League.

Sudjelovalo je deset klubova iz sedam država - Bjelorusije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske, Makedonije, Slovačke i Srbije. Ligu je osvojio debitant MKB-MVM Veszprém.

Sudionici 
  Meškov,  Brest
  Borac m:tel, Banja Luka 
  Nexe, Našice 
  PPD Zagreb, Zagreb
  MKB-MVM Veszprém, Vesprim
  Metalurg,  Skoplje
  Vardar,  Skoplje
  Tatran, Prešov
  Radnički, Kragujevac
  Vojvodina, Novi Sad

Ljestvica

Završni turnir 
Final Six turnir se igrao od 25. do 29. ožujka 2015. u mađarskom gradu Veszprém.

Četvrtfinale

Polufinala

Utakmica za 3. mjesto

Finale

Izvori

Unutrašnje poveznice 

 Premijer liga 2014./15.
 EHF Liga prvaka 2014./15.

2014-15